Il doppio del torneo di tennis Richmond WCT 1983, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Fritz Buehning e Brian Teacher 6–2, 6–4.

Teste di serie 

Assente
 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Andy Andrews /  John Sadri (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Richmond WCT 1983